Seznam polkov z zaporedno številko 94.

Seznam 
 Pehotni
 94. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 94. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 94. pehotni polk (Wehrmacht)
 94. strelski polk (ZSSR)
 94. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 94. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 94. oklepni polk (ZDA)
 94. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 94. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 94. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 94. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi